Hieronder volgt de lijst van Romeinse consuls tijdens het Keizerrijk. Tijdens de Romeinse Republiek was de consul de belangrijkste functionaris. Tijdens het keizerrijk was dit niet meer het geval. De macht lag nu bij de keizer. Echter, er werden nog altijd consuls benoemd. De betekenis van de functie holde in de loop van de tijd steeds verder uit, maar bleef in representatief opzicht van belang; de vervulling van een consulaat was eervol en veel keizers waren tevens consul.

Ook na de afzetting van de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus bleef men nog doorgaan met het benoemen van consuls. In 541 werd het consulaat door de Oost-Romeinse keizer Justinianus I afgeschaft, tot grote onvrede van de Romeinse bevolking die daarmee het laatste tastbare bewijs van hun oude glorie zagen verdwijnen.

In de jaartelling bleef het consulaat ook tijdens het keizerrijk centraal staan: de jaren werden genoemd naar de personen die het consulaat bekleedden. Deze gewoonte bleef zelfs tot enige jaren na de afschaffing van het consulaat in 541 na Chr. bestaan: men telde door met "x jaren na het consulaat van Basilius". Tevens namen tot en met Constans II alle keizers korte tijd de consulstitel aan op de eerste nieuwjaarsdag van hun regering.

Zie ook Lijst van Romeinse consuls tot 27 v.Chr.

Lijst van consuls vanaf 27 voor Christus
 27 v.Chr. Imperator Caesar Augustus VII, Marcus Vipsanius Agrippa III
 26 v.Chr. Imperator Caesar Augustus VIII, Titus Statilius Taurus II
 25 v.Chr. Imperator Caesar Augustus VIIII, Marcus Junius Silanus
 24 v.Chr. Imperator Caesar Augustus X, Gaius Norbanus Flaccus
 23 v.Chr. Imperator Caesar Augustus XI, Aulus Terentius Varro Murena
 22 v.Chr. Lucius Arruntius, Marcus Claudius Marcellus Aeserninus
 21 v.Chr. Quintus Aemilius Lepidus, Marcus Lollius
 20 v.Chr. Marcus Appuleius, Publius Silius Nerva
 19 v.Chr. Quintus Lucretius Vespillo, Gaius Sentius Saturninus
 18 v.Chr. Gnaeus Cornelius Lentulus, Publius Cornelius Lentulus Marcellinus
 17 v.Chr. Gaius Furnius, Gaius Junius Silanus
 16 v.Chr. Publius Cornelius Scipio, Lucius Domitius Ahenobarbus
 15 v.Chr. Lucius Calpurnius Piso Frugi, Marcus Livius Drusus Libo
 14 v.Chr. Gnaeus Cornelius Lentulus, Marcus Licinius Crassus
 13 v.Chr. Tiberius Julius Caesar Augustus I, Publius Quinctilius Varus
 12 v.Chr. Publius Sulpicius Quirinius, Marcus Valerius Messalla Barbatus
 11 v.Chr. Paullus Fabius Maximus, Quintus Aelius Tubero
 10 v.Chr. Africanus Fabius Maximus, Jullus Antonius
 9 v.Chr. Nero Claudius Drusus, Titus Quinctius Crispinus
 8 v.Chr. Gaius Asinius Gallus, Gaius Marcius Censorinus
 7 v.Chr. Tiberus Julius Caesar Augustus II , Gnaeus Calpurnius Piso
 6 v.Chr. Gaius Antistius Vetus, Decimus Laelius Balbus
 5 v.Chr. Imperator Caesar Augustus XII, Lucius Cornelius Sulla
 4 v.Chr. Gaius Calvisius Sabinus, Lucius Passienus Rufus
 3 v.Chr. Lucius Cornelius Lentulus, Marcus Valerius Messalla
 2 v.Chr. Imperator Caesar Augustus XIII, Marcus Plautius Silvanus
 1 v.Chr. Cossus Cornelius Lentulus, Lucius Calpurnius Piso

1e eeuw na Christus
 1 Gaius Caesar, Lucius Aemilius Paullus
 2 Publius Alfenus Varus, Publius Vinicius
 3 Marcus Servilius, Lucius Aelius Lamia
 4 Sextus Aelius Catus, Gaius Sentius Saturninus
 5 Gnaeus Cornelius Cinna Magnus, Lucius Valerius Messalla Volesus
 6 Marcus Aemilius Lepidus, Lucius Arruntius
 7 Quintus Caecilius Metellus Creticus Silanus, Aulus Licinius Nerva Silianus
 8 Marcus Furius Camillus, Sextus Nonius Quinctilianus
 9 Quintus Sulpicius Camerinus, Gaius Poppaeus Sabinus
 10 Publius Cornelius Dolabella, Gaius Junius Silanus
 11 Marcus Aemilius Lepidus, Titus Statilius Taurus
 12 Germanicus Caesar, Gaius Fonteius Capito
 13 Lucius Munatius Plancus, Gaius Silius Aulus Caecina Largus
 14 Sextus Appuleius, Sextus Pompeius
 15 Drusus Caesar I, Gaius Norbanus Flaccus
 16 Sisenna Statilius Taurus, Lucius Scribonius Libo
 17 Lucius Pomponius Flaccus, Gaius Caelius Rufus
 18 Tiberius Caesar Augustus III, Germanicus Caesar
 19 Marcus Iunius Silanus Torquatus, Lucius Norbanus Balbus
 20 Marcus Valerius Messalla, Marcus Aurelius Cotta
 21 Tiberius Caesar Augustus IIII, Drusus Caesar II
 22 Decimus Haterius Agrippa, Gaius Sulpicius Galba
 23 Gaius Asinius Pollio, Gaius Antistius Vetus
 24 Servius Cornelius Cethegus, Lucius Visellius Varro
 25 Cossus Cornelius Lentulus, Marcus Asinius Agrippa
 26 Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus, Gaius Calvisius Sabinus
 27 Marcus Licinius Crassus Frugi, Lucius Calpurnius Piso
 28 Gaius Appius Junius Silanus, Publius Silius Nerva
 29 Lucius Rubellius Geminus, Gaius Fufius Geminus
 30 Marcus Vinicius I, Lucius Cassius Longinus
 31 Tiberius Caesar Augustus V, Lucius Aelius Seianus
 32 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Lucius Arruntius Camillus Scribonianus
 33 Servius Sulpicius Galba Caesar Augustus I, Lucius Cornelius Sulla Felix
 34 Lucius Vitellius Paullus, Fabius Persicus
 35 Gaius Cestius Gallus, Decimus Valerius Asiaticus
 36 Sextus Papinius, Quintus Plautius
 37 Gnaeus Acerronius Proculus, Gaius Petronius Pontius Nigrinus
 38 Marcus Aquila Julianus, Gaius Nonius Asprenas
 39 Gaius Caesar Augustus II, Lucius Apronius Caesianus
 40 Gaius Caesar Augustus III sine collega
 41 Gaius Caesar Augustus IIII, Gnaeus Sentius Saturninus
 42 Tiberius Claudius Caesar Augustus II, Gaius Caecina Largus
 43 Tiberius Claudius Caesar Augustus III, Lucius Vitellius II
 44 Gaius Passienus Crispus II, Titus Statilius Taurus
 45 Marcus Vinicius II, Titus Statilius Taurus Corvinus
 46 Decimus Valerius Asiaticus II, Marcus Junius Silanus
 47 Tiberius Claudius Caesar Augustus IIII, Lucius Vitellius III
 48 Aulus Vitellius Germanicus Augustus, Lucius Vipstanus Publicola
 49 Quintus Veranius, Gaius Pompeius Longus Gallus
 50 Gaius Antistius Vetus II, Marcus Suillius Nerullinus
 51 Tiberius Claudius Caesar Augustus V, Servius Cornelius Salvidienus Orfitus
 52 Faustus Cornelius Sulla Felix, Lucius Salvius Otho Titianus
 53 Decimus Junius Silanus Torquatus, Quintus Haterius Antoninus
 54 Manius Acilius Aviola, Marcus Asinius Marcellus
 55 Nero Claudius Caesar Augustus I, Lucius Antistius Vetus
 56 Quintus Volusius Saturninus, Publius Cornelius Scipio
 57 Nero Claudius Caesar Augustus II, Lucius Calpurnius Piso
 58 Nero Claudius Caesar Augustus III, Marcus Valerius Messalla Corvinus
 59 Gaius Vipstanus Apronianus, Gaius Fonteius Capito
 60 Nero Claudius Caesar Augustus IIII, Cossus Cornelius Lentulus
 61 Publius Petronius Turpilianus, Lucius Caesennius Paetus
 62 Publius Marius Celsus, Lucius Afinius Gallus
 63 Gaius Memmius Regulus, Lucius Verginius Rufus I
 64 Gaius Laecanius Bassus, Marcus Licinius Crassus Frugi
 65 Aulus Licinius Nerva Silianus, Marcus Julius Vestinus Atticus
 66 Gaius Luccius Telesinus, Gaius Suetonius Paulinus II
 67 Fonteius Capito, Lucius Julius Rufus
 68 Publius Galerius Trachalus, Tiberius Catius Silius Italicus
 69 Ser. Sulpicius Galba Imp. Caesar Augustus II, Titus Vinius (Rufinus?)
 70 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
 71 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, M. Cocceius Nerva
 72 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
 73 Caesar Domitianus, L. Valerius Catullus Messallinus
 74 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
 75 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
 76 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
 77 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
 78 D. Iunius Nouius Priscus Rufus, L. Ceionius Commodus
 79 Imp. Caesar Vespasianus Augustus, T. Caesar Vespasianus
 80 Imp. T. Caesar Vespasianus Augustus, Caesar Domitianus
 81 L. Flavius Silva Nonius Bassus, L. Asinius Pollio Verrucosus
 82 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Titus Flavius Sabinus
 83 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Q. Petillius Rufus
 84 Imp. Caesar Domitianus Augustus, C. Oppius Sabinus
 85 Imp. Caesar Domitianus Augustus sine collega
 86 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Ser. Cornelius Dolabella Petronianus
 87 Imp. Caesar Domitianus Augustus, L. Volusius Saturninus
 88 Imp. Caesar Domitianus Augustus, L. Minucius Rufus
 89 Titus Aurelius Fulvus, M. Asinius Atratinus
 90 Imp. Caesar Domitianus Augustus, M. Cocceius Nerva
 91 M'. Acilius Glabrio, M. Ulpius Traianus
 92 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Q. Volusius Saturninus
 93 Sex. Pompeius Collega, Q. Peducaeus Priscinus
 94 L. Nonius Calpurnius Asprenas Torquatus, T. Sextius Magius Lateranus
 95 Imp. Caesar Domitianus Augustus, Flavius Clemens
 96 C. Manlius Valens, C. Antistius Vetus
 97 Imp. Caesar Nerva Augustus, Lucius Verginius Rufus II
 98 Imp. Caesar Nerva Augustus, Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus
 99 Aulus Cornelius Palma Frontonianus, Quintus Sosius Senecio I
 100 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, Sextus Julius Frontinus

2e eeuw na Christus
 101 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, Q. Articuleius Paetus
 102 L. Iulius Ursus Servianus, Lucius Licinius Sura
 103 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, M'. Laberius Maximus
 104 Sex. Attius Suburanus Aemilianus, M. Asinius Marcellus
 105 Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, C. Antius A. Iulius Quadratus
 106 L. Ceionius Commodus, Sex. Vettulenus Civica Cerialis
 107 Lucius Licinius Sura, Quintus Sosius Senecio II
 108 Ap. Annius Trebonius Gallus, M. Atilius Metilius Bradua
 109 Aulus Cornelius Palma Frontonianus, P. Calvisius Tullus Ruso
 110 M. Peducaeus Priscinus, Ser. Cornelius Sciio Salvidienus Orfitus
 111 C. Calpurnius Piso, M. Vettius Bolanus
 112 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus, T. Sextius Africanus
 113 L. Publilius Celsus, C. Clodius Crispinus
 114 Q. Ninnius Hasta, P. Manilius Vopiscus Vicinillianus
 115 L. Vipstanus Messalla, M. Pedo Vergilianus
 116 L. Fundanius Lamia Aelianus, Sex. Carminius Vetus
 117 Q. Aquilius Niger, M. Rebilus Apronianus
 118 Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus, Cn. Pedanius Fuscus Salinator
 119 Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus, P. Dasumius Rusticus
 120 Lucius Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus, T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
 121 M. Annius Verus, Cn. Arrius Augur
 122 M'. Acilius Aviola, Cornelius Pansa
 123 Q. Articuleius Paetinus, L. Venuleius Apronianus Octavius Priscus
 124 M'. Acilius Glabrio, C. Bellicius Flaccus Torquatus Tebanianus
 125 M. Lollius Paullinus D. Valerius Asiaticus Saturninus, L. Epidius Titius Aquilinus
 126 M. Annius Verus, C. Eggius Ambibulus
 127 T. Atilius Rufus Titianus, M. Gavius Claudius Squilla Gallicanus
 128 L. Nonius Calpurnius Asprenas Torquatus, M. Annius Libo
 129 P. Iuventius Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus, Lucius Neratius Marcellus, Lucius Flavius Arrianus
 130 Q. Fabius Catullinus, M. Flavius Aper
 131 M. Ser. Octavius Laenas Pontianus, M. Antonius Rufinus
 132 C. Iunius Serius Augurinus, Trebius Sergianus
 133 M. Antonius Hiberus, P. Mummius Sisenna
 134 L. Iulius Ursus Seruianus, T. Vibius Varus
 135 T. Tutilius Lupercus Pontianus, P. Calpurnius Atilianus Atticus Rufus
 136 L. Ceionius Commodous, Sex. Vettulenus Civica Pompeianus
 137 L. Aelius Caesar, P. Coelius Balbinus Vibullius Pius
 138 Canus Iunius Niger, C. Pomponius Camerinus
 139 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, C. Bruttius Praesens L. Fulvius Rusticus
 140 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, M. Aelius Aurelius Verus Caesar
 141 T. Hoenius Severus, M. Peducaeus Stloga Priscinus
 142 L. Cuspius Pactumeius Rufinus, L. Statius Quadratus
 143 C. Bellicius Flaccus Torquatus, L. Vibullius Hipparchus Ti. Claudius Atticus Herodes
 144 L. Lollianus Auitus, T. Statilius Maximus
 145 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, M. Aelius Aurelius Verus Caesar
 146 Sex. Erucius Clarus, Cn. Claudius Severus Arabianus
 147 C. Praestina Pacatus Messallinus, L. Annius Largus
 148 L. Octavius Cornelius P. Salvius Iulianus Aemilianus, C. Bellicius Calpurnius Torquatus
 149 Ser. Cornelius Scipio L. Salvidienus Orfitus, Q. Pompeius Sosius Priscus
 150 M. Gavius Squilla Gallicanus, Sex. Carminius Vetus
 151 Sex. Quintilius Condianus, Sex. Quintilius Valerius Maximus
 152 M'. Acilius Glabrio Cn. Cornelius Severus, M. Valerius Homullus
 153 L. Fulvius C. Bruttius Praesens, A. Iunius Rufinus
 154 L. Aelius Aurelius Commodus, T. Sextius Lateranus
 155 C. Iulius Severus, M. Iunius Rufinus Sabinianus
 156 M. Ceionius Silvanus, C. Serius Augurinus
 157 M. Ceionius Civica Barbarus, M. Metilius Aquillius Regulus Nepos Volusius Torquatus Fronto
 158 Sex. Sulpicius Tertullus, Q. Tineius Sacerdos Clemens
 159 Plautius Quintillus Quintilius, M. Statius Priscus Licinius Italicus
 160 Appius Annius Atilius Bradua, T. Clodius Vibius Varus
 161 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, Imp. Caesar L. Aurelius Verus Augustus
 162 Q. Iunius Rusticus, L. Titius Plautius Aquilinus
 163 M. Pontius Laelianus, A. Iunius Pastor Caesennius Sospes
 164 M. Pompeius Macrinus, P. Iuventius Celsus
 165 M. Gavius Orfitus, L. Arrius Pudens
 166 Q. Servilius Pudens, L. Fufidius Pollio
 167 Imp. Caesar L. Aurelius Verus Augustus, M. Ummidius Quadratus
 168 L. Venuleius Apronianus Octauius, L. Sergius Paullus
 169 Q. Pompeius Senecio Roscius Murena Coelius, M. Aquilius P. Coelius Apollinaris
 170 C. Erucius Clarus, M. Gavius Cornelius Cethegus
 171 T. Statilius Severus, L. Alfidius Herennianus
 172 Sex. Calpurnius Scipio Orfitus, Quintilius Maximus
 173 Cn. Claudius Severus, Ti. Claudius Pompeianus
 174 L. Aurelius Gallus, Q. Volusius Flaccus Cornelianus
 175 L. Calpurnius Piso, P. Salvius Iulianus
 176 T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollio, M. Flavius Aper
 177 Imp. Caesar L. Aelius Aurelius Commodus Augustus, M. Peducaeus Plautius Quintillus
 178 Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus, D. Velius Rufus Iulianus
 179 Imp. Caesar L. Aelius Aurelius Commodus Augustus, P. Martius Verus
 180 L. Fulvius C. Bruttius Praesens, Sex. Quintilius Condienus
 181 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, L. Antistius Burrus
 182 M. Petronius Sura Mamertinus, Q. Tineius Rufus
 183 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, C. Aufidius Victorinus
 184 L. Cossonius Eggius Marullus, Cn. Papirius Aelianus
 185 Maternus, Ti. Claudius M. Appius Atilius Bradua Regillus Atticus
 186 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, M'. Acilius Glabrio
 187 L. Bruttius Quintius Crispinus, L. Roscius Aelianus Paculus
 188 P. Seius Fuscianus, M. Servilius Silanus
 189 Dulius Silanus, Q. Servilius Silanus
 190 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, M. Petronius Sura Septimianus
 191 Opilius Pedo Apronianus, M. Valerius Bradua Mauricus
 192 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus, P. Helvius Pertinax
 193 Q. Pompeius Sosius Falco, C. Iulius Erucius Clarus Vibianus
 194 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus, Imp. Caesar D. Clodius Septimius Albinus Augustus
 195 P. Iulius Scapula Tertullus Priscus, Q. Tineius Clemens
 196 C. Domitius Dexter, L. Valerius Messalla Thrasea Priscus
 197 T. Sextius Lateranus, L. Cuspius Rufinus
 198 P. Martius Sergius Saturninus, L. Aurelius Gallus
 199 P. Cornelius Anullinus, M. Aufidius Fronto
 200 Ti. Claudius Severus Proculus, C. Aufidius Victorinus

3e eeuw na Christus
 201 L. Annius Fabianus, M. Nonius Arrius Mucianus
 202 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus
 203 C. Fulvius Plautianus, P. Septimius Geta
 204 L. Fabius Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus, M. Annius Flavius Libo
 205 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus, P. Septimius Geta Caesar
 206 M. Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus, L. Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemilianus
 207 L. Annius Maximus, L. Septimius Aper
 208 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus, P. Septimius Geta Caesar
 209 Pompeianus, Avitus
 210 M'. Acilius Faustinusa, Triarius Rufinus
 211 Terentius Gentianus, Bassus
 212 C. Iulius Asper, C. Iulius Galerius Asper
 213 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Antoninus Augustus, D. Caelius Calvinus Balbinus
 214 L. Valerius Messalla Apollinaris, C. Octavius Appius Suetrius Sabinus
 215 Q. Maecius Laetus, M. Munatius Sulla Cerialis
 216 P. Catius Sabinus, P. Cornelius Anullinus
 217 C. Bruttius Praesenst, Messius Extricatus
 218 Imp. Caesar M. Opellius Severus Macrinus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus
 219 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, Q. Tineius Sacerdos
 220 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, P. Valerius Comazon Eutychianus
 221 C. Vettius Gratus Sabinianus, M. Flauius Vitellius Seleucus
 222 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus
 223 L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus, L. Roscius Aelianus Paculus Saluius Iulianus
 224 Ap. Claudius Iulianus, C. Bruttius Crispinus
 225 Ti. Manilius Fuscusser, Calpurnius Domitius Dexter
 226 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus, C. Aufidius Marcellus
 227 M. Nummius Senecio Albinus, M. Laelius Fulvius Maximus Aemilianus
 228 Q. Aiacius Modestus Crescentianus, M. Pomponius Maecius Probus
 229 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexander Augustus, Cassius Dio Cocceianus
 230 L. Virius Agricola, Catius Clementinus Priscillianus
 231 Claudius Pompeianus, Flavius Sallustius Paelignianus
 232 L. Virius Lupus Iulianus, L. Marius Maximus
 233 L. Valerius Maximus, Cn. Cornelius Paternus
 234 M. Clodius Pupienus Maximus, Sulla Urbanus
 235 Cn. Claudius Severus, L. Ti. Claudius Aurelius Quintianus
 236 Imp. Caesar C. Iulius Verus Maximinus Augustus, M. Pupienius Africanus
 237 L. Marius Perpetuus, L. Mummidius Felix Cornelianus
 238 C. Fulvius Pius, Pontius Proculus Pontianus
 239 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Augustus, M'. Acilius Aviola
 240 Sabinus, Seius Venustus
 241 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Augustus, Clodius Pompeianus
 242 C. Vettius Gratus Atticus Sabinianus, C. Asinius Lepidus Praetextatus
 243 L. Annius Arrianus, C. Cervonius Papus
 244 Ti. Pollenius Armenius Peregrinus, Fulvius Aemilianus
 245 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus, C. Maesius Titianus
 246 C. Bruttius Praesens, C. Albinus
 247 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus, Imp. Caesar M. Iulius Severus Philippus Augustus
 248 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus, Imp. Caesar M. Iulius Severus Philippus Augustus
 249 Fulvius Aemilianus, L. Naevius Aquilinus
 250 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus, Vettius Gratus
 251 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus, Q. Herennius Etruscus Messius Decius Caesar
 252 Imp. Caesar C. Vibius Trebonianus Gallus Augustus, Imp. Caesar C. Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus
 253 Imp. Caesar C. Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus Augustus, Valerius Maximus
 254 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus, Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus
 255 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus, Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus
 256 L. Valerius Maximus, M. Acilius Glabrio
 257 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus, Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus
 258 M. Nummius Tuscus Mummius Bassus
 259 Nummius Aemilianus Dexter, Ti. Pomponius Bassus
 260 P. Cornelius Saecularis, C. Iunius Donatus
 261 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, L. Petronius Taurus Volusianus
 262 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, Nummius Fausianus
 263 M. Nummius Ceionius Albinus, Dexter
 264 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, Saturninus
 265 Licinius Valerianus, Lucillus
 266 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Egnatius Gallienus Augustus, Sabinillus
 267 Paternus, Archesilaus
 268 Aspasius Paternus, Egnatius Marinianus
 269 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Claudius Augustus, Paternus
 270 Flavius Antiochianus, Virius Orfitus
 271 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus, Ti. Pomponius Bassus
 272 Quietus, Iunius Veldumnianus
 273 M. Claudius Tacitus, Iulius Placidianus
 274 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus, Capitolinus
 275 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus, Marcellinus
 276 Imp. Caesar M. Claudius Tacitus Augustus, Aemilianus
 277 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Paulinus
 278 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Virius Lupus
 279 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Nonius Paternus
 280 Messalla, Gratus
 281 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, C. Iunius Tiberianus
 282 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus, Victorinus
 283 Imp. Caesar M. Aurelius Carus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus
 284 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Numerius Numerianus Augustus
 285 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus, T. Claudius M. Aurelius Aristobulus, Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus
 286 M. Iunius Maximus, Vettius Aquilinus
 287 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
 288 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus, Pomponius Ianuarianus
 289 L. Ragonius Quintianus M. Magrius Bassus
 290 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
 291 C. Iunius Tiberianus, Cassius Dio
 292 Afranius Hannibalianus, Iulius Asclepiodotus
 293 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
 294 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
 295 Nummius Tuscus, C. Annius Anullinus
 296 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, C. Flavius Valerius Constantius Caesar
 297 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
 298 M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus, Virius Gallus
 299 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
 300 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar

4e eeuw na Christus
 301 T. Flavius Postumius, Titianus Virius Nepotianus
 302 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
 303 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
 304 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus
 305 C. Flavius Valerius Constantius Caesar, C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
 306 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantius Augustus, Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus
 307 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus, Flavius Valerius Constantinus Caesar, C. Valerius Galerius Maximinus Caesar, Imp. Caesar Flavius Valerius Severus Augustus
 308 C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus, M. Valerius Romulus
 309 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus, M. Valerius Romulus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus
 310 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus, Tatius Andronicus Pompeius Probus
 311 Imp. Caesar C. Galerius Valerius Maximianus Augustus, Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus
 312 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maxentius Augustus
 313 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Imp. Caesar Galerius Valerius Maximinus Augustus
 314 C. Caesonius Ceionius Rufus Volusianus, Petronius Annianus
 315 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus
 316 Antonius Caecina Sabinus, Vettius Rufinus
 317 Ouinius Gallicanus, Caesonius Bassus
 318 Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Flavius Iulius Valerius Crispus Caesar
 319 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Valerius Licinianus Licinius Caesar
 320 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Flavius Claudius Constantinus Caesar
 321 Flavius Iulius Valerius Crispus Caesar, Flavius Claudius Constantinus Caesar, Imp. Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus, Valerius Licinianus Licinius Caesar
 322 Petronius Probianus, Amnius Anicius Iulianus
 323 Acilius Severus, Vettius Iustus
 324 Flavius Iulius Valerius Crispus Caesar, Flavius Claudius Constantinus Caesar
 325 Sex. Anicius Faustus Paulinus, P. Caeionius Iulianus
 326 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Flavius Iulius Constantius Caesar
 327 Flavius Constantius, Valerius Maximus
 328 Flavius Ianuarinus, Vettius Iustus
 329 Imp. Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus, Flavius Claudius Constantinus Caesar
 330 Flavius Gallicanus, Valerius Tullianus Symmachus
 331 Iulius Annius Bassus, Flavius Ablabius
 332 L. Papinius Fabius Pacatianus, Maecilius Hilarianus
 333 Flavius Iulius Delmatius, Domitius Zenofilus
 334 Flavius Optatus, Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus
 335 Flavius Iulius Constantius, Caeionius Rufius Albinus
 336 Virius Nepotianus, Tettius Facundus
 337 Flavius Felicianus, Fabius Titianus
 338 Flavius Ursus, Flavius Polemius
 339 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
 340 Septimius Acindynus, L. Aradius Valerius Proculus
 341 Antonius Marcellinus, Petronius Probinus
 342 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
 343 M. Maecius Furius Baburius Caecilianus Placidus, Flavius Romulus
 344 Flavius Domitius Leontius, Flavius Bonosus Flavius Iulius Sallustius
 345 Flavius Amantius, M. Nummius Albinus
 346 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constans Augustus
 347 Vulcacius Rufinus, Flavius Eusebius
 348 Flavius Philippus, Flavius Salia
 349 Ulpius Limenius, Aconius Catullinus
 350 Flavius Sergius, Flavius Nigrinianus
 351 Imp. Caesar Flavius Magnus Magnentius Augustus, Gaiso Flavius Sergius Flavius Nigrinianus
 352 Magnus Decentius Caesar, Paulus, Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Constantius Caesar
 353 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Constantius Caesar
 354 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Constantius Caesar
 355 Flavius Arbitio, Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus
 356 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Iulianus Caesar
 357 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Iulianus Caesar
 358 Datianus, Neratius Cerealis
 359 Flavius Eusebius, Flavius Hypatius
 360 Imp. Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus, Flavius Claudius Iulianus Caesar
 361 Flavius Taurus, Flavius Florentius
 362 Claudius Mamertinus, Flavius Nevitta
 363 Imp. Caesar Flavius Claudius Iulianus Augustus, Flavius Sallustius
 364 Imp. Caesar Flavius Iovianus Augustus, Varronianus
 365 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
 366 Flavius Gratianus, Dagalaifus
 367 Flavius Lupicinus, Flavius Iovinus
 368 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
 369 Valentinianus Galates, Victor
 370 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
 371 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Sex. Claudius Petronius Probus
 372 Domitius Modestus, Flavius Arinthaeus
 373 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Valens Augustus
 374 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Flavius Equitius
 375 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Flavius Equitius
 376 Imp. Caesar Flavius Valens Augustus, Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
 377 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Flavius Merobaudes
 378 Imp. Caesar Flavius Valens Augustus, Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus
 379 D. Magnus Ausonius, Q. Clodius Hermogenianus Olybrius
 380 Imp. Caesar Flavius Gratianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus
 381 Flavius Syagrius, Flavius Eucherius
 382 Flavius Claudius Antonius, Flavius Afranius Syagrius
 383 Flavius Merobaudes, Flavius Saturninus
 384 Flavius Richomeres, Clearchus
 385 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Flavius Bauto
 386 Flavius Honorius, Flavius Euodius
 387 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Eutropius
 388 Imp. Caesar Flavius Magnus Maximus Augustus, Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Maternus Cynegius
 389 Flavius Timasius, Flavius Promotus
 390 Imp. Caesar Flavius Valentinianus Augustus, Flavius Neoterius
 391 Flavius Eutolmius Tatianus, Q. Aurelius Symmachus
 392 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Flavius Rufinus
 393 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Eugenius Augustus, Flavius Abundantius
 394 Virius Nicomachus Flavianus, Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 395 Anicius Hermogenianus Olybrius, Anicius Probinus
 396 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 397 Flavius Caesarius, Nonius Atticus Maximus
 398 Flavius Eutychianus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 399 Eutropius, Flavius Mallius Theodorus
 400 Aurelianus, Flavius Stilicho

5e eeuw na Christus
 401 Flavius Fravitta, Flavius Vincentius
 402 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 403 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Rumoridus
 404 Aristaenetus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 405 Flavius Anthemius, Flavius Stilicho
 406 Imp. Caesar Flavius Arcadius Augustus, Anicius Flavius Petronius Probus
 407 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 408 Flavius Philippus, Anicius Auchenius Bassus
 409 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus, Imp. Caesar Flavius Claudius Constantinus Augustus
 410 Varanes
 411 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus sine collega
 412 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 413 Flavius Lucius, Heraclianus
 414 Flavius Constans, Flavius Constantius
 415 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 416 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Iunius Quartus Palladius
 417 Flavius Constantius, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 418 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 419 Flavius Monaxius, Plinta
 420 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Constantius
 421 Flavius Eustathius, Agricola
 422 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Honorius Augustus
 423 Flavius Asclepiodotus, Flavius Avitus Marinianus
 424 Flavius Castinus, Victor
 425 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus, Imp. Caesar Flavius Iohannes Augustus
 426 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
 427 Flavius Hierius, Flavius Ardabur

 428 Flavius Taurus, Flavius Constantius Felix
 429 Florentius, Dionysius
 430 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
 431 Flavius Antiochus, Flavius Anicius Bassus
 432 Valerius, Flavius Aetius
 433 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Petronius Maximus
 434 Flavius Areobindus, Flavius Ardabur Aspar
 435 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
 436 Flavius Anthemius Isidorus Theophilius, Flavius Senator
 437 Flavius Aetius, Flavius Sigisvultus
 438 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Anicius Acilius Glabrio Faustus
 439 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Flavius Postumus Festus
 440 Anatolius, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
 441 Flavius Seleucus Cyrus sine collega
 442 Flavius Eudoxius, Flavius Dioscorus
 443 Petronius Maximus, Flavius Paterius
 444 Imp. Caesar Flavius Theodosius Augustus, Caecina Decius Aginatius Albinus
 445 Nomus, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
 446 Flavius Aetius, Q. Aurelius Symmachus
 447 Flavius Ardabur, Flavius Calepius
 448 Flavius Zeno, Flavius Rufius Praetextatus Postumianus
 449 Flavius Florentius Romanus Protogenes, Flavius Astyrius
 450 Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus, Gennadius Avienus
 451 Imp. Caesar Flavius Marcianus Augustus, Flavius Adelfius
 452 Sporacius, Flavius Bassus Herculanus
 453 Ioannes Vincomalus, Venantius Rufius Opilio
 454 Flavius Aetius, Studius
 455 Procopius Anthemius, Imp. Caesar Flavius Placidius Valentinianus Augustus
 456 Ioannes, Varanes, Imp. Caesar Flavius Eparchius Avitus Augustus
 457 Flavius Constantius, Rufus
 458 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus, Imp. Caesar Flavius Iulius Valerianus Maiorianus Augustus
 459 Flavius Iulius Patricius, Flavius Ricimer
 460 Apollonius, Magnus
 461 Flavius Dagalaiphus, Flavius Severinus
 462 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus, Imp. Caesar Libius Severus Augustus
 463 Flavius Vivianus, Flavius Caecina Decius Maximus Basilius
 464 Flavius Rusticius, Flavius Anicius Olybrius
 465 Flavius Basiliscus, Flavius Herminericus
 466 Tatianus, Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus
 467 Puseus, Ioannes
 468 Imp. Caesar Procopius Anthemius Augustus sine collega
 469 Flavius Zeno, Flavius Marcianus
 470 Iordanes, Flavius Messius Phoebus Severus
 471 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus, Caelius Aconius Probianus
 472 Flavius Marcianus, Flavius Festus
 473 Imp. Caesar Flavius Valerius Leo Augustus sine collega
 474 Imp. Caesar Flavius Leo Augustus
 475 Imp. Caesar Flavius Zeno Augustus
 476 Armatus, Flavius Basiliscus
 477 geen
 478 Illus sine collega
 479 Imp. Caesar Flavius Zeno Augustus
 480 Flavius Caecina Decius Maximus Basilius
 481 Rufius Achilius Placidus
 482 Trocundes, Severinus
 483 Anicius Acilius Aginatius Faustus
 484 Flavius Theodericus, Venantius
 485 Quintus Aurelius Memmius Symmachus sine collega
 486 Flavius Longinus, Caecina Mavortius Basilius Decius
 487 Flavius Manlius Boethius sine collega
 488 Claudius Iulius Ecclesius Dynamius, Rufius Achilius Sividius
 489 Eusebius I, Petronius Probinus
 490 Flavius Longinus, Flavius Probus Faustus Junior
 491 Olybrius Junior sine collega
 492 Rufus, Imp. Caesar Flavius Anastasius Augustus
 493 Eusebius II, Faustus Albinus
 494 Flavius Turcius Rufius Apronianus Asterius, Flavius Praesidius
 495 Flavius Viator sine collega
 496 Paulus sine collega
 497 Imp. Caesar Flavius Anastasius Augustus sine collega
 498 Ioannes Scytha, Flavius Paulinus
 499 Ioannes Gibbus, Asclepio
 500 Patricius, Flavius Hypatius

6e eeuw na Christus

 501 Pompeius, Rufius Magnus Faustus Avienus
 502 Flavius Probus, Flavius Avienus Junior
 503 Dexicrates, Volusianus
 504 Flavius Rufius Petronius Nicomachus Cethegus sine collega
 505 Flavius Sabinianus, Flavius Theodorus
 506 Flavius Areobindus Dagalaifus Areobindus, Flavius Ennodius Messala
 507 Imp. Caesar Flavius Anastasius Augustus, Venantius
 508 Celer, Decius Marius Basilius Venantius Junior
 509 Flavius Inportunus sine collega
 510 Anicius Manlius Severinus Boethius
 511 Secundinus, Felix
 512 Paulus, Muschianus
 513 Flavius Taurus Clementinus Armonius Clementinus, Probus
 514 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator sine collega
 515 Anthemius, Florentius
 516 Flavius Petrus sine collega
 517 Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius, Flavius Agapitus
 518 Flavius Anastasius Paulus Probus Moschianus Probus Magnus
 519 Imp. Caesar Flavius Iustinus Augustus, Flavius Eutaricus Cilliga
 520 Flavius Vitalianus, Flavius Rusticius
 521 Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, Flavius Valerius
 522 Flavius Symmachus, Flavius Boethius
 523 Flavius Maximus sine collega
 524 Imp. Caesar Flavius Iustinus Augustus, Venantius Opilio
 525 Flavius Theodorus Philoxenus Soterichus Philoxenus, Flavius Probus
 526 Flavius Anicius Olybrius sine collega
 527 Vettius Agorius Basilius Mavortius sine collega
 528 geen
 529 Flavius Decius sine collega
 530 Flavius Lampadius, Flavius Rufius Gennadius Probus Orestes
 531 geen
 532 geen
 533 Imp. Caesar Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Augustus sine collega
 534 Imp. Caesar Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus Augustus, Decius Theodorius Paulinus
 535 Flavius Belisarius
 536 Flavius Belisarius
 537 Flavius Belisarius
 538 Flavius Ioannes
 539 Flavius Strategius Apion Strategius Apion
 540 Flavius Petrus Theodorus Valentinus Rusticius Boraides Germanus Iustinus
 541 Anicius Faustus Albinus Basilius
 542-565 geen
 566 Imp. Caesar Iustinus Augustus
 567-578 geen
 579 Imp. Caesar Tiberius Constantinus Augustus
 580-582 geen
 583 Imp. Caesar Mauricius Tiberius Augustus
 584-600 geen

7e eeuw na Christus
 601 geen
 602 geen
 603 Imp. Caesar Fl. Focas Augustus
 604-610 geen
 608 In opstand: Heraclius Senior, Heraclius Iunior
 611 Imp. Caesar Fl. Heraclius Augustus II
 612-641 geen
 642 Imp. Caesar Fl. Constantinus Augustus

Literatuur
 Dionysius Petavius, Rationarium temporum (1741)

Zie ook
 Lijst van Romeinse staatshoofden